ECL steht für:
 Écoles Centrales Lille Lyon
 extended collective license, ein Lizenzierungsmodell, siehe Erweiterte kollektive Lizenz
 Elektrochemilumineszenz
 Enhanced Chemiluminescence, deutsch Verstärkte Chemilumineszenz, biochemisches Nachweisverfahren
 Embeddable Common Lisp, eine kompakte Implementierung der Programmiersprache Common Lisp
 emitter coupled logic, eine Schaltungstechnik, siehe Emittergekoppelte Logik
 Enterochromaffin-ähnliche Zelle (Enterochromaffine-like cell)
 European Club League, Tischtenniswettbewerb 
 European Cyber League, E-Sport Liga 

EC-L steht für:
 Chrysler EC-L, ein PKW-Modell
 Provinz Loja in Ecuador nach ISO 3166-2

ECL